Doebno, een stad in Oekraïne
Dubno (Tsjechië)
Dubno (Slowakije)